

Persone
 Billy Blanks (1955) – artista marziale e attore statunitense
 Ernests Blanks (1894-1972) – scrittore ed editorialista lettone
 Jamie Blanks (1961) – regista australiano
 Kristaps Blanks (1986) – calciatore lettone, di ruolo attaccante
 Lance Blanks (1966) – ex cestista e dirigente sportivo statunitense

Altro
 Blanks 77 – gruppo street punk statunitense 
 The Blanks – gruppo musicale statunitense